Западная армия — соединение войск 

 Западная армия (Белые) — соединение войск армии Колчака во время Гражданской войны
 Западная армия (РККА) — объединение РККА, сформированное во время Гражданской войны
 Западная армия (Япония) — территориально-административная структура японской императорской армии